Чемпионат Новой Зеландии по футболу, известный с 2017 года также как ISPS Handa Men’s Premiership, имеет профессионально/полупрофессиональный статус и проводится под эгидой Новозеландской футбольной ассоциации. В чемпионате не принимает участия сильнейший новозеландский клуб «Веллингтон Феникс», участвующий в австралийском чемпионате.

Участники 
В состав лиги входит 8 клубов. По результатам сезона ротации состава участников не происходит, однако после первого сезона в 2005 году клуб «Нейпир» сменил название на «Хокс Бэй Юнайтед».

Победители прошлых чемпионатов

Ссылки 
 Официальный сайт